Егоров, Виктор Иванович:
 Егоров, Виктор Иванович (1936—1988) — советский актёр.
 Егоров, Виктор Иванович (1908—1991) — советский композитор, дирижёр и педагог.
 Егоров, Виктор Иванович (1938—?) — советский хоккеист и арбитр, конструктор.
 Егоров, Виктор Иванович (род. 1954) — советский и российский оториноларинголог.